Humppa-Akatemia — альбом финской группы Eläkeläiset, вышедший в 2000 году. Альбом представляет собой двухдисковую компиляцию лучших композиций группы за период с 1993 по 2000 год.

Список композиций

CD1 
 Hyljätyn humppa (Hanoi Rocks — Don’t You Ever Leave Me)
 Humppasonni (HIM — Join Me)
 Humppaosasto (Jalla Jalla — Hospital Waltz)
 Ja humppa soi (Rauli Badding Somerjoki — Ja rokki soi)
 Humppapappa vaan (Ebba Grön — Mamma, Pappa, Barn)
 Humppa sujuu (Weeping Willows — True To You)
 Hump (Van Halen — Jump)
 Kuusessa hevon (Eric Clapton — Tears In Heaven)
 Humppamedia (Kent — Om du var här)
 Hotelli helpotus (The Eagles — Hotel California)
 Paratiisihumppa (Stevie Wonder — Pastime Paradise)
 Humppaa, saatanat (Spencer Davis Group — Gimme Some Lovin')
 Poltettu humppa (Midnight Oil — Beds Are Burning)
 Humppakonehumppa (Meredith Brooks — Bitch)
 Humpparaakki (Dio — Holy Diver)
 Humppalialaiset (Peter Gabriel — Games Without Frontiers)
 Pultsarihumppa (Weezer — Buddy Holly)
 Humppakostajat (Suede — The Beautiful Ones)
 Humppaleski 45 (The Police — Every Breath You Take)
 Miinakenttähumppa (X-Perience — Magic Fields)
 Humppasusi Ruotsissa (Frank Zappa — Bobby Brown)
 Humpaten ympäri maailman (John Fogerty — Rocking All Over The World)
 Humppamaratooni (Whiskey In The Jar)

CD2 
 Humppapommi (Rancid — Time Bomb)
 Humppa (Cranberries — Zombie)
 Dumpkopf (Troggs — Wild Thing)
 Humppaa tai kuole (2 Unlimited — No Limits)
 Savua Laatokalla (Deep Purple — Smoke On The Water)
 Laakista humppa (Damned — Love Song)
 Eläkeläiset (Spin Doctors — Two Princes)
 Elän humpalla (Bon Jovi — Living On A Prayer)
 Humppaan itsekseni (Billy Idol — Dancing With Myself)
 Sortohumppa (J.M.K.E. — Tere Perestroika)
 Sorvarin humppa (Motörhead — Ace Of Spades)
 Pyjamahumppa (Roxette — Sleeping In My Car)
 Ryhtivaliohumppa (ZZ Top — Sharp Dressed Man)
 Kuka humpan seisauttaa? (Creedence Clearwater Revival — Who’ll Stop The Rain)
 Aamupalahumppa (Suzanne Vega — Tom’s Diner)
 Humppaleka (Elvis Presley — Viva Las Vegas)
 Pöpi (22-Pistepirkko — Birdy)
 Heil humppa (Ким Уайлд — Kids In America)
 Kahvipakettihumppa (Neil Young — Rocking In The Free World)
 Dementikon keppihumppa (Kiss — I Was Made For Loving You)
 Humppalaki (Judas Priest — Breaking The Law)
 Kiping kapin, mä riennän alkoon (Led Zeppelin — Living Loving Maid)
 Humppaukaasi (Queen — We Will Rock You)
 Jääkärihumppa (Europe — Final Countdown)
 Poro (Kraftwerk — Robots)
 Astuva humppa (Nancy Sinatra — These Boots Are Made For Walking)
 Lumpiohumppa (The Who — My Generation)

Также альбом включает в себя два «скрытых» трека: Poterohumppa (Cyndi Lauper — She Bop) и En saa millään humpatuksi (Rolling Stones — I Can’t Get No Satisfaction).

Ссылки 
 Тексты композиций из альбома Humppa-Akatemia

Альбомы Eläkeläiset
Хумппа